La denominación CAV puede corresponder a:

 Campus Andaluz Virtual
 Club Atletismo Viladecans
 Comunidad Autónoma Vasca